

Patronyme 

 Paul-Édouard Vasseux (1860-1953), homme politique français ;
 Robert Aristide Vasseux (1921-2007), acteur français.
Patronyme français